Lošek ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lošek (* 1957), österreichischer Latinist und Landesschulinspektor in Niederösterreich
 Josef Lošek (* 1912), tschechischer Radrennfahrer